Цілитель:

 Цілитель — той, хто зцілює від чого-небудь.
 «Цілитель» ( — Цілитель) — південнокорейський телесеріал знятий у 2014—2015 роках.
 «Цілитель» — шостий епізод першого сезону телевізійного серіалу «Зона сутінків».

Примітки